Ženski odbojkaški klub "Split 1700"  (ŽOK "Split 1700"; Split 1700) je bio ženski odbojkaški klub iz Splita, Splitsko-dalmatinska županija, Republika Hrvatska.

O klubu 
Klub je osnovan kao OK "Split" 1979. godine nakon održanih Mediteranskih igara, te postale drugi ženski odbojkaški klub u Splitu uz klub "Brda" (koji su se do sredine 1970.-ih nazivale "Split"). Pri klubu je djelovala škola odbojke naziva "Split Ce-Ce". "Split" je 1980.-ih igrao u "Drugoj jugoslavenskoj ligi".  
Osamostaljenjem Hrvatke, odbojkašice "Splita" postaju članice Prve hrvatske lige. 1995. godine klub mijenja naziv u ŽOK "Split 1700". Iste godine iz kluba istupa dio trenera i igračica i formiraju novi klub naziva "Arka". Krajem 1990.-ih dolazi do organizacijskog spajanja "Splita 1700", "Brda" i "Arke", te "Splitu 1700" pristupaju najbolje igračice iz ova dva kluba.  
Odbojkašice "Splita 1700" su tri puta bile doprvakinje Hrvatske - u sezonama 201./02., 2009./10. i 2011./12. U sezoni 2009./10. su bile doprvakinje regionalne "MEVZA lige". "Split 1700" je nekoliko puta nastupao u ueropskim natjecanjima u organizaciji CEV-a, gdje se ističe nastup u Ligi prvakinja" u sezoni 2011./12.  
Mlađe odbojkašice "Splita 1700" su nekoliko puta bile prvakinje Hrvatske. U seniorkama su uz prvu ekipu djelovale i rezervna te treća ekipa koje su igrale u nižim ligama.  
Sredinom 2010.-ih klub ulazi u financijske probleme, te prestaje s radom 2015. godine. 2014. godine je osnovan klub OŽK "Split Volley Team", dok su 2015. godine preostale odbojkašice pristupile OK "Split", koji je tada formirao žensku sekciju.   
Nad klubom je stečaj proveden 2017. godine, te je izbrisan iz registra udruga.

Uspjesi 
 Prvenstvo Hvatske / 1. liga / 1. A liga / Superliga 
 doprvakinje: 2001./02., 2009./10., 2011./12. 

 1. B HOL / 1. HOL 
 drugoplasirane: 2007./08. 

 2. HOL - Jug 
 prvakinje: 1998./99.

 MEVZA liga 
 doprvakinje: 2009./10.

Pregled plasmana po sezonama 

 Rezervna ekipa 

 Treća ekipa

Poznate igračice

Poznati treneri

Unutarnje poveznice 
 OK Split (žene) 
 OŽK Split Volley Team

Vanjske poveznice 
 ŽOK "Split 1700", facebook stranica 
 zok-split1700.hr, wayback arhiva  
 zok-split1700.com, wayback arhiva   
 natjecanja.hos-cvf.hr, ŽOK SPLIT 1700   
 ossdz.hr, ŽOK SPLIT 1700, wayback arhiva 
  cev.eu, ZOK SPLIT 1700 - 2013 CEV Volleyball Challenge Cup - Women   
 sportilus.com, ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB SPLIT 1700

Izvori 
 
 zok-split1700.hr, O nama, wayback arhiva  
 zok-split1700.com, O nama, wayback arhiva  
 sportdalmacija.com, Ženski odbojkaški klub Split 1700 , pristupljeno 22. veljače 2021. 
 Herci Ganza-Čaljkušić, Robert Kučić: Heroine splitskoga sporta : ženska strana medalje, Split, 2013., , str. 164-168, 264-265 
 dalmacija.hr, Viceprvakinje Srednjeeuropske lige  – odbojkašice kluba „Split 1700“ kod župana, objavljeno 23. ožujka 2010., pristupljeno 22. veljače 2021. 
 slobodnadalmacija.hr, Buđenje splitske odbojke: priča o uspjehu s malo novca, ali s puno rada, ojavljeno 11. travnja 2018., pristupljeno 22. veljače 2021. 
 fininfo.hr, ŽOK "SPLIT 1700" 
  

 

Hrvatski ženski odbojkaški klubovi
Šport u Splitu